Berthod ist der Familienname folgender Personen:
 Jérémy Berthod (* 1984), französischer Fußballspieler
 Madeleine Berthod (* 1931), Schweizer Skirennläuferin
 Marc Berthod (* 1983), Schweizer Skirennläufer
 Pascale Berthod (* 1987), Schweizer Skirennläuferin
 René Berthod (* 1948), Schweizer Skirennläufer
 Sylviane Berthod (* 1977), Schweizer Skirennläuferin

Siehe auch:
 Berto
 Bertheau
 Berteau